L'hôtel des Ducs de Bretagne peut faire référence à :
 un édifice de la ville de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ;
 un édifice de la ville de Ploërmel (Morbihan) ;
 un ancien manoir de Paris.